Гарри Керр ():
 Керр, Гарри (1879—1951) — новозеландский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Керр, Гарри (1856—1936) — канадский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Керр, Гарри — участник Игр Британской империи 1938 года.